Mauvaises fréquentations peut désigner :

 Les Mauvaises Fréquentations, film français de Jean Eustache sorti en 1967 ;
 Les Mauvaises Fréquentations (), film espagnol d'Antonio Hens sorti en 2000 ;
Mauvaises fréquentations, un album de Jean-Patrick Capdevielle sorti en 1983.

 Mauvaises Fréquentations, film français de Jean-Pierre Améris sorti en 1999 ;
 Mauvaises Fréquentations (), film américain de Tim Garrick sorti en 2014.